Wyoming
Wyoming (Delaware)
Wyoming (Ohio)
Wyoming (Michigan)
Wyoming (Pensilvânia)
Wyoming (Minnesota)
Wyoming (Iowa)
Wyoming (Illinois)
Sapo de Wyoming – espécie de sapo endêmica do estado de Wyoming

Desambiguações de topônimos